Primal – videogioco per PlayStation 2
Primal – film del 2010 diretto da Josh Reed
Primal - Istinto animale (Primal) – film del 2019 diretto da Nick Powell
Primal – serie televisiva d'animazione del 2019